Дора Давыдовна Брегова (род. 1 сентября 1915, Киев) — русская писательница, прозаик, критик.

Окончила МИФЛИ им. Н. Г. Чернышевского (1939). Награждена медалями. Чл. Союза писателей СССР (1968) и Союза писателей Москвы

Сочинения

Проза 
 Дорога исканий: Молодость Достоевского: Роман. М., 1962
 Всегда вместе с тобой: Повесть. М., 1964
 Человек добр: Повести. М., 1966
 Твоя собственная рапира. М., 1971
 Сибирское лихолетье Фёдора Достоевского: Роман. М., 1974
 Смолоду и всю жизнь: Роман. М., 1979
 Счёт до единицы: Фёдор Достоевский под гнетом страстей и раздумий: Роман. М., 1984

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Литературные критики по алфавиту
Литературные критики России
Литературные критики СССР
Литературные критики XX века
Литературоведы России
Родившиеся в 1915 году
Родившиеся 1 сентября
Родившиеся в Киеве
Выпускники МИФЛИ